Джо́зеф Фа́ррелл Макдо́нальд (, в титрах и на афишах иногда как John Farrell Macdonald, J. F. Mcdonald, Joseph Farrell Macdonald и др. вариации; ) — американский актёр и кинорежиссёр. С 1911 по 1951 год сыграл роли в более чем 325 фильмах, с 1912 по 1917 года выступил режиссёром 44-х немых фильмов. Являлся главным режиссёром кинокомпании , принадлежавшей известному писателю Лаймену Фрэнку Бауму. Основные режиссёры, снимавшие Макдональда в своих фильмах — Джон Форд, Престон Стёрджес и Фрэнк Капра.

Биография 
Джозеф Макдональд родился 6 июня 1875 года в городе Уотербери, штат Коннектикут, США. Свою карьеру он начал как певец в менестрель-шоу. В 1911 году он впервые сыграл в эпизоде короткометражного фильма «Алая буква» (The Scarlet Letter), а уже в следующем году впервые выступил как режиссёр фильма The Worth of a Man. Его голос вполне соответствовал внешности, поэтому Макдональд достаточно просто перешёл из эры немого кино в эру звукового.

В 1940-х Макдональд был одним из наиболее востребованных актёров режиссёра Престона Стёрджеса, хотя в титрах зачастую и не указывался.

Макдональд был женат на актрисе Эдит Бостуик () до её смерти в 1943 году, дочь — Лорна.

Джозеф Макдональд скончался 2 августа 1952 года, его прах находится в колумбарии .

Избранная фильмография

Актёр 
Более 325 лент

Режиссёр 
44 ленты

Примечания

Ссылки 
 Джозеф Макдональд на сайте ''tcm.com

Киноактёры США